The Grass Roots (Грасс Рутс) — американская рок-группа.

Музыкальный сайт AllMusic характеризует группу как «угрюмых поп-рокеров 1960-х и 70-х годов, удивительно стабильных хитмейкеров», которые «десятилениями оставались регулярным актом на радио», и чья серия больших хитов (самые известные из которых — «Let's Live for Today», «Midnight Confessions», «Temptation Eyes» и «Two Divided by Love») помогла «определить характер АМ-радиостанций тех времён».

История The Grass Roots довольно сложна, так как песни, изданные от имени The Grass Roots, создавались минимум тремя разными группами.

За всё историю группы The Grass Roots четырнадцать её синглов попали в первую сороковку в США, семь из них стали золотыми и один платиновым. Также два сборных альбома лучших хитов группы стали золотыми.

Состав 
 См. «The Grass Roots § Band members» в английском разделе.

Дискография 
 См. «The Grass Roots § Discography» в английском разделе.

Примечания

Ссылки 
 
 The Grass Roots на сайте AllMusic

Рок-группы США
Группы психоделического рока из Калифорнии
Музыкальные коллективы из Лос-Анджелеса
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1966 году
Исполнители Dunhill Records
Исполнители MCA Records
Группы поп-рока из США
Поп-группы
Исполнители ABC Records
Группы психоделического попа